maszt – część jednostki pływającej
 maszt – typ budowli
 maszt radiowy
 maszt pomiarowy
 Maszty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim